consagració o vida consagrada, aquella que l'Església Catòlica reconeix a qui viu en una comunitat que professa i practica els consells
 Consagració d'una església, tipus de destinació de l'edifici al culte diví, amb un ritual més complex que la simple benedicció
 Consagració reial, cerimònia religiosa que confereix a un sobirà un caràcter sagrat distingint-se així de la resta
 Abric de la Consagració, part del conjunt arqueològic del Barranc del Capelló a Capellades (Anoia) descobert per Amador Romaní el 1909